Västernorrlandsgruppen är ett svenskt namn som har använts av följande:

Västernorrlandsgruppen (gamla) – en svensk militärdistriktsgrupp (2000–2005).
Västernorrlandsgruppen (nya) – en svensk utbildningsgrupp (2005–).